Симеоново царство се може односити на:

 Царство Симеона Уроша
 Прво бугарско царство